BXM steht für:
 Batom (Papua), IATA-Code des Flughafens in Indonesien

bxm steht für:
 mongolisches Burjatisch, ISO-639-3-Code der Sprache; siehe Burjatische Sprache

BXM